ACM – skrót od:
 Audio Compression Manager – technologia multimedialna a równocześnie rozszerzenie plików
 Association for Computing Machinery – organizacja
 zespół Arnolda-Chiariego (Arnold-Chiari Malformation) – choroba mózgu
 Ali Ciemme (Ali Ciemme) – włoskie przedsiębiorstwo samochodowe
 Adaptive City Mobility – niemiecki startup rozwijający samochody elektryczne